Guanipa puede referirse a:

 Juan Pablo Guanipa, político venezolano
 Tomás Guanipa, político venezolano
 Río Guanipa, río venezolano